Bratt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bratt (1891–1918), österreichischer Autor, Dramaturg und Lektor
 Alva Bratt (* 1998), schwedische Schauspielerin
 Andreas Bratt (1769–1811), schwedischer Mathematiker und Astronom
 Benjamin Bratt (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Berte Bratt (1905–1990), Pseudonym der norwegischen Schriftstellerin Annik Saxegaard
 Erik Bratt (1916–2010), schwedischer Luftfahrtingenieur und Pilot
 Harold Bratt (1939–2018), englischer Fußballspieler
 Ivan Bratt  (1878–1956), schwedischer Arzt und Politiker
 Jesper Bratt (* 1998), schwedischer Eishockeyspieler
 Lisen Bratt (* 1976), schwedische Springreiterin
 Marianne Bratt (1884–1951), deutsche Schauspielerin
 Will Bratt (* 1988), britischer Automobilsportler

Bratt ist der Ortsname von
 Bratt (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Brat, Pratt, Prat